Dzielnice miast:
 Sielce – część warszawskiego Mokotowa
Miejscowości w Polsce:
 Sielce – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Końskowola
 Sielce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna
 Sielce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Sielce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Sanniki
 Sielce Prawe – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków
 Sielce Lewe – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków
inne:
 Kolonia Sielce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec

Miejscowości w Rosji:
 Sielce nad Oką w Rosji, miejsce sformowania 1. Dywizji Piechoty

Miejscowości na Ukrainie:
 Sielce – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim
 Sielce Młynowskie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim
Miejscowości na Białorusi:

 Sielce – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.